Апыш Койчуманов (; ) —  Кызыл-Дыйканской средней школы, Ат-Башинский район Нарынской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1978). Заслуженный учитель Киргизской ССР (1974).

Биография 
Родился в 1923 году в крестьянской семье в ауле Ак-Моюн (ныне — в  Нарынской области). В 1940 году окончил семилетку в родном селе, после чего работал учителем начальных классов. Был призван на фронт, где получил два ранения. В декабре 1945 года демобилизовался и возвратился в родной аул, где продолжил работать в местной школе. В 1973 году получил заочное высшее педагогическое образование на отделении преподавания в начальных классах факультета педагогики и методики в Педагогическом институте имени Маяковского в Фрунзе.

За большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1978 года удостоен звания Героя Социалистического Труда 27 июня 1978 года с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В начале июля 1984 года попал в автомобильную аварию. Скончался от полученных ран 4 июля 1984 года. Похоронен на кладбище посёлка .

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За отвагу»

 Память
 Именем Апыша Койчуманова носит школа, в которой он преподавал. Около школы установлен бюст Героя Социалистического Труда.
 В селе Ат-Баши установлен бюст Апыша Койчуманова
 Его именем названа одна из улиц в Ак-Моюне
 В 1982 году об Апыше Койчуманове был снят документальный фильм «Мугалим»

Ссылки 
 
 Койчуманов Апыш — учитель, герой — Педагогический некрополь